Cobb’s Corner steht für:

 Cobb’s Corner (Detroit), einen ehemaligen Jazzclub in Detroit
 Cobb’s Corner (New York), ein Restaurant in New York City
 Cobb’s Corner (Jazztitel), einen Jazztitel von Arnett Cobb
 Cobb’s Corner (Album), ein Jazzalbum von Jimmy Cobb aus dem Jahr 2007